Llobera steht für:

 Llobera (Lleida), ein Ort in der Comarca Solsonès, Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft von Katalonien, Spanien

Llobera ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Miguel Costa y Llobera (1854–1922), spanischer Autor